

Mitologia 
  Zombi o zombie – morti viventi della mitologia vudù e nell'immaginario comune

Informatica 
 Computer zombie – computer compromesso in maniera tale da permettere a persone non autorizzate di assumerne in parte o per intero il controllo
 Processo zombie – processo informatico che ha terminato la propria esecuzione ma possiede ancora un PID ed un process control block

Musica 
 Zombie – album di Fela Kuti del 1977
 Zombie – singolo dei The Cranberries del 1994
 Zombie EP – EP dei The Devil Wears Prada del 2010
 The Zombies – gruppo musicale britannico

Altro 
 Zombie – romanzo di Joyce Carol Oates del 1995
 Zombie – cocktail a base di rum
 Zombie – personaggio dell'universo Marvel
 Rob Zombie – cantante, regista e attore statunitense

Pagine correlate 
 Zombi (disambigua)
 Zombies